Сынтимбру () — коммуна в составе жудеца Алба (Румыния).

Состав 
В состав коммуны входят следующие населённые пункты (данные о населении за 2002 год)::

 Сынтимбру () — 1223 жителей — административный центр коммуны
 Тотой () — 551 человек

 Галтиу () — 462 человека
 Кошлариу () — 397 человек

 Думитру () — 107 человек

География 
Коммуна расположена в 269 км к юго-западу от Бухареста, 8 км к северо-востоку от Алба-Юлии и 71 км к югу от Клуж-Напока.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в коммуне проживали 2740 человек.

Национальный состав населения коммуны:

Родным языком назвали:

Состав населения коммуны по вероисповеданию:

Ссылки 

 Данные про коммуну Сынтимбру на сайте Ghidul Primăriilor

Примечания 

Коммуны Албы